Paragon (компьютерная игра).
 Paragon Software — международная IT-компания
 Paragon — немецкая рок-группа.